Mulholland Drive, Los Angeles egyik nevezetes útja
 Mulholland Drive, film